Die Football League Third Division 1952/53 war die 26. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Oldham Athletic und den Bristol Rovers ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1953/54 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Southampton und FC Barnsley die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs AFC Workington und Accrington Stanley sowie im Süden Shrewsbury Town und FC Walsall erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1953/54 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1952-53 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1952/53
Fußballsaison 1952/53